Merrimac ist der Name mehrerer Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Merrimac (Illinois)
 Merrimac (Iowa)
 Merrimac (Kalifornien)
 Merrimac (Kentucky)
 Merrimac (Massachusetts)
 Merrimac (Virginia)
 Merrimac (West Virginia)
 Merrimac (Wisconsin), im Sauk County
 Merrimac (Town), Town(ship) im Sauk County, Wisconsin

in Australien:
 Merrimac (Queensland)

Siehe auch:
 die Merrimack – später Virginia (Schiff, 1856)